Бенедетто () может означать:

 Бенедетто — католический церковный деятель XI—XII века.
 Бенедетто ди Биндо — итальянский художник сиенской школы.
 Бенедетто Брин — итальянский эскадренный броненосец типа «Реджина Маргерита».
 Бенедетто, Дарио (род. 1990) — аргентинский футболист, нападающий.

См. также 

 Бенедикт
 Сан-Бенедетто